Seinen er en fransk flod.

Seinen eller Seine kan tillige henvise til:

 Seinen (manga), en manga-kategori
 Seine (departement), et fransk departement

Se også 
 Seine-Maritime, et fransk departement
 Seine-et-Marne, et fransk departement
 Seine-Saint-Denis, et fransk departement